Vidikovac je uređeno mjesto za promatranje okoliša, a može značiti i:

 Vidikovac, Pula, brežuljak i gradska četvrt u Puli
 Vidikovac Gračina, vidikovac u općini Tisno
 Vidikovac Panorama, vidikovac kod Šibenika
 Vidikovac (Rakovica), naselje u Beogradu